Filip Filipović (1878-1938), homme politique communiste serbe, puis yougoslave.
 Filip Filipović (né en 1987), joueur serbe de water-polo.